Albert Claessens (ondernemer), een Belgisch ondernemer en bestuurder 
 Albert Claessens (politicus), een Belgisch ondernemer en burgemeester van Hove